Dinis ist

 ein weiterer Name des sechsten Königs von Portugal, siehe Dionysius (Portugal)

Dinis ist der Familien- bzw. Künstlername folgender Personen:

 Alfredo Dinis (Untergrundname Alex; 1917–1945), portugiesischer Kommunist und Widerstandskämpfer
 Álvaro Dinis (* um 1576; † nach 1645), portugiesischer Kaufmann, Münzmeister und Funktionär jüdischer Gemeinden.
 António Dinis da Cruz e Silva (1731–1799), portugiesischer Jurist und Dichter
 Antônio Lino da Silva Dinis (1943–2013), portugiesischer Geistlicher, Bischof von Itumbiara
 Júlio Dinis (eigentlich Joaquim Guilherme Gomes Coelho; 1839–1871), portugiesischer Arzt und Schriftsteller

Siehe auch:
 Diniz
 Antônio Lino da Silva Dinis (1943–2013), portugiesischer Geistlicher, Bischof von Itumbiara